Lammaskari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lammaskari (ö i Norra Österbotten), Ylivieska, 
 Lammaskari (ö i Satakunta, Björneborg), 
 Lammaskari (ö i Satakunta, Raumo), 

Robotskapade Finlandförgreningar